Фильмы, телеспектакли, сериалы и серии под названием «Юг» (в хронологическом порядке):* «Юг (фильм, 1983)» () — испанский фильм 1983 года; режиссёр — Виктор Эрисе.
 «Юг (фильм, 2004)» () —  нидерландский фильм 2004 года; режиссёр — Мартин Кулховен.